Čona – fiume della Russia
 Chona – circoscrizione della Tanzania
 Chona – ward dello Zambia